Ratangarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ratangarh (ort i Indien, Rajasthan), Chūru, 
 Ratangarh (ort i Indien, Madhya Pradesh), Neemuch, 

Robotskapade Indienförgreningar